De kalender voor de 3000 en 5000 meter vrouwen tijdens de wereldbeker schaatsen 2005/2006 zag er als volgt uit:

Podia

Eindstand 

+ = 5.000m
- = geen deelname

Vrouw 3000
2005/06